Antunović ist der Familienname folgender Personen:

 Adrijan Antunović (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Arijana Antunovic (* 1980), deutsche Schauspielerin und Fotomodell
 Dušan Antunović (* 1947), jugoslawischer Wasserballspieler
 Željka Antunović (* 1955), kroatische Politikerin und Ministerin